GoToMeeting — это веб-сервис, созданный компанией Citrix Online, являющейся подразделением корпорации Citrix Systems. Программное обеспечение предназначено для проведения веб-конференций и для удаленного просмотра рабочего стола, и позволяет пользователям общаться с другими людьми через интернет в режиме реального времени.

История 
Сервис GoToMeeting был запущен в июле 2004 года калифорнийской компанией Citrix Online.

Вторая версия программы была выпущена в 2005 году, и содержала ряд новинок: возможность записывать обсуждение для дальнейшего воспроизведения, предоставление общего доступа к отдельным приложениям, средства для рисования на экране и для генерации отчетов и т. д.

В 2006 году была выпущена третья версия GoToMeeting, обладающая помимо функциональных новинок значительно улучшенным интерфейсом.

В июле 2008 года вышла четвёртая версия программы, включающая полную поддержку Mac и VoIP.

В сентябре 2009 года Citrix Online и Rotary International объявили о партнерстве с целью предоставления членам клубов Rotary возможности встречаться, совместно работать и общаться через интернет.

Технология 

GoToMeeting использует запатентованную технологию, позволяющую предоставлять доступ к произвольному приложению, запущенному на компьютере организатора встречи, в режиме реального времени. После автоматической установки приложения, не требующей дополнительной настройки или обучения, пользователь может сам выступать в качестве организатора встречи. Посетители могут принимать участие во встрече с использованием Microsoft Outlook, Lotus Notes, а также различных программ мгновенного обмена сообщениями.

Предоставляемые решения 
Линейка продуктов GoToMeeting включает в себя следующие решения: GoToMeeting, GoToWebinar и GoToMeeting Corporate. Все продукты поддерживают конференц-связь и VoIP, включают в себя бесплатные обновления и круглосуточную техническую поддержку, а также не имеют ограничений по использованию.

Для запуска сеанса используется программа «GoTo Opener», которая устанавливается в операционную систему при установке GoToMeeting.

GoToMeeting 
GoToMeeting — это базовое решение, позволяющее создавать конференции, в которых принимают участие до 100 человек. Компания предоставляет возможность бесплатно использовать этот продукт в течение испытательного периода.

GoToWebinar 
В отличие от GoToMeeting, GoToWebinar позволяет создавать вебинары для 1000 человек. Данное решение также может бесплатно использоваться в течение испытательного периода.

GoToMeeting Corporate 
GoToMeeting — это наиболее функциональное решение, позволяющее создавать как конференции, так и вебинары (до 1000 человек). Кроме этого, в рамках решения предоставлены дополнительные средства для администрирования и управления пользователями.

Работа с сервисом 
Для создания конференции пользователь может воспользоваться значком в области уведомлений Windows или в докe Mac. При этом конференция может быть либо запущена немедленно, либо запланирована на более позднее время. Во время создания необходимо выбрать между конференц-связью и VoIP, либо разрешить обе опции для звука.

Создатель конференции может пригласить до 15 посетителей по телефону или по электронной почте. Посетители не обязаны регистрироваться для участия в конференции — достаточно нажать на полученную ссылку или ввести код конференции онлайн.

После создания конференции необходимо нажать кнопку «Показать мой экран» (), чтобы разрешить удаленный просмотр рабочего стола.

См. также 
 Веб-конференции
 Онлайн-семинар
 Microsoft NetMeeting
 Adobe Acrobat Connect
 Microsoft Office Live

Примечания

Ссылки 
 
 

Программное обеспечение Microsoft
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Solaris
Программное обеспечение для Linux
Сетевое общение